

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Kolonia Dworska – część wsi Sułowiec w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów
 Kolonia Dworska – część wsi Tworyczów w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów 
 Kolonia Dworska – część wsi Trębanów w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Ćmielów